Vilareto ima više značenja:
 Vilareto (Kuneo)
 Vilareto (Torino)